Списки памятных монет СССР